Соловьёв, Валерий Дмитриевич (род. 1952) — российский математик и лингвист.
 Соловьёв, Валерий Юрьевич (род. 1963) — актёр.